Весняна — печера в Грузії, Абхазія, Гудаутський район.
 Весняна — печера в Казахстані, на плато Боролдайтау.